Ла Гаљера има више значења:

 Ла Гаљера (Хучитепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Гаљера (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гаљера (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику